Серге́й Алексе́евич Белоку́ров ( — ) — российский церковный  и .

Биография 

Родился  года в семье диакона. Племянник епископа Никодима (Белокурова).

В 1875 году окончил Донское духовное училище, 1882 году — Московскую духовную семинарию. В 1881 году по ходатайству профессора Е. Е. Голубинского получил разрешение работать с документами в Московском главном архиве министерства иностранных дел, что позволило написать ему работу «Собрание патриархом Никоном книг с Востока» . В 1882—1886 гг. учился в Московской духовной академии, где под руководством Голубинского изучал принципы источниковедческого анализа и методы работы с архивными документами. После окончания академии был рекомендован на службу в Московский главный архив, где и проработал почти всю жизнь; был начальником отделения рукописей.

Занимался главным образом историей общественной и культурной жизни России XVI‒XVII веков. С 1887 года был постоянным членом ОИДР, публиковал статьи и архивные документы в «Чтениях ОИДР», редактором которых он был с 1891 года; с 1887 год он также был членом-сотрудником Ростовского музея церковных древностей; с 1890 года состоял почётным членом Воронежской историко-археологической комиссии.

В 1891 году защитил магистерскую диссертацию «Арсений Суханов» о видном церковном деятеле середины XVII века. В своём сочинении он подробно осветил путешествие иеромонаха Арсения (Суханова) и отметил значение, которое имели результаты поездки для осуществления исправления богослужебных книг, инициированную патриархом Никоном. Диссертация в 1894 году была отмечена премией митрополита Макария, а затем — премией Петербургской академии наук. Продолжением этой работы стала монография «О библиотеке московских государей в XVI столетии» (1898), в которой он обоснованно отрицал связь греческих рукописей московских собраний с легендарной библиотекой Ивана Грозного и отверг версию о существовании библиотеки в тайниках Московского Кремля; в 1899 году «Журнал Министерства народного просвещения» даже предложил «вопрос о царской библиотеке считать исчерпанным». За исследование о царской библиотеке он получил степень доктора церковной истории в 1904 году, после защиты диссертации в Киевской духовной академии.

Также он занимался исторической картографией, в 1898 году составил «Древнерусскую картографию», в которой была представлена подробная информация о московских планах XVII века. Белокуровым был опубликовал ряд ценных исторических источников, многие документы он впервые ввёл в научный оборот. Получив по завещанию архив Голубинского, он подготовил к публикации труд своего учителя «История Русской Церкви» (1900—1911. 2 т.), написал работы об истории московских архитектурных памятников и церквей, в т. ч. «Московский Кремль при царе Алексее Михайловиче» (1894), «О времени постройки Покровского (Василия Блаженного) собора в Москве» (1900), «О бывшей в Москве на Воздвиженке церкви Дмитрия Селунского» (1903), об истории монастырей: «Преподобный Сергий Радонежский и Троице-Сергиева лавра в русской литературе» (1888) и «Афонские монастыри, их настоятели и братия в 1582 г.» (1897).

Белокуровым также был написан ряд статей для XI и XII томов «Православной богословской энциклопедии».

Умер 3 декабря 1918 года.

Библиография 

 Сильвестр Медведев об исправлении богослужебных книг при патриархе Никоне и Иоакиме  // Христианское чтение. — 1885. — № 11-12.
 К материалам для истории Московских соборов 1666-1667 гг.  // Христианское чтение. — 1886. — № 1-2.
 К биографии Павла, митрополита Сарского и Подонского  // Христианское чтение. — 1886. — № 3-4.
 Адам Олеарий о Греко-латинской школе в Москве в XVII столетии. — , 1888.
 Арсений Суханов. Ч. I. Биография Арсения Суханова. — , 1891 (магистерская диссертация);
 Арсений Суханов. Часть II, вып. I. Сочинения Арсения Суханова. — 2-е изд. — , 1894.
 Дело о присылке шахом Аббасом Ризы Господней царю Михаилу Феодоровичу . — , 1891.
 К истории духовного просвещения в Московском государстве XVI-XVII вв.
 Известие истинное и показание светлое о новоисправлении книжном  Сильвестра Медведева. — , 1886.
 Материалы для русской истории.  — , 1888.
 «Сношения России с Кавказом. Вып. I. 1578—1613 гг.» — , 1889.
 О посольском приказе.  — , 1906. — 170 с.
 «Разрядные записи за смутное время (7113 - 7121 гг.)» — , 1907.
 «Московский Архив Министерства Иностранных Дел в 1812 г.» — , 1913.
 Дневальные записки Приказа тайных дел 7165-7183 гг. — , 1908.
 О мнимой библиографической редкости XVII века. — , 1891.
 О библиотеке московских государей в XVI столетии.  — , 1898.
 О греческих рукописях Московских библиотек, похищенных проф. Маттеи // Временник Общества истории и древностей Российских. — Кн. 2. — 1899. — № 189.
 
 Юрий Крижанич в России. — , 1901.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Краеведы Москвы
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Выпускники Московской духовной семинарии
Работники Московского главного архива
Лауреаты Макариевской премии (Российская империя)
Авторы Православной богословской энциклопедии
Исследователи истории Русской церкви
Члены Таврической учёной архивной комиссии